Mercedes-Benz 320 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz 12/55 PS Typ 320 (gebaut 1927–1929), siehe Mercedes-Benz W 04
 Mercedes-Benz 320 / 320 WK (gebaut 1937–1942), siehe Mercedes-Benz W 142
 Mercedes-Benz 320 E/TE/CE/Cabriolet / E 320/T/Coupé/Cabriolet (gebaut 1992–1997), siehe Mercedes-Benz Baureihe 124
 Mercedes-Benz S 320 (gebaut 1993–1996), siehe Mercedes-Benz Baureihe 140
 Mercedes-Benz SL 320 (gebaut 1993–2001), siehe Mercedes-Benz R 129
 Mercedes-Benz G 320 / G 320 CDI (gebaut 1994–2010), siehe Mercedes-Benz G-Klasse
 Mercedes-Benz E 320 / E 320 CDI (gebaut 1995–2002), siehe Mercedes-Benz Baureihe 210
 Mercedes-Benz CLK 320 (gebaut 1997–2003), siehe Mercedes-Benz Baureihe 208
 Mercedes-Benz ML 320 (gebaut 1997–2005), siehe Mercedes-Benz W 163
 Mercedes-Benz S 320 / S 320 CDI (gebaut 1998–2005), siehe Mercedes-Benz Baureihe 220
 Mercedes-Benz SLK 320,  (gebaut 2000–2004), siehe Mercedes-Benz R 170
 Mercedes-Benz C 320 Coupé (gebaut 2000–2005), siehe Mercedes-Benz CL 203
 Mercedes-Benz C 320 / C 320 CDI (gebaut 2000–2007), siehe Mercedes-Benz Baureihe 203
 Mercedes-Benz E 320 / E 320 CDI (gebaut 2003–2009), siehe Mercedes-Benz Baureihe 211
 Mercedes-Benz CLK 320 / CLK 320 CDI (gebaut 2002–2010), siehe Mercedes-Benz Baureihe 209
 Mercedes-Benz ML 320 CDI (gebaut 2005–2009), siehe Mercedes-Benz W 164
 Mercedes-Benz S 320 CDI / BlueEFFICIENCY (gebaut 2006–2009), siehe Mercedes-Benz Baureihe 221
 Mercedes-Benz C 320 CDI (gebaut 2007–2009), siehe Mercedes-Benz Baureihe 204
 Mercedes-Benz R 320 / R 320 CDI (gebaut 2007–2009, 2014–2017), siehe Mercedes-Benz Baureihe 251
 Mercedes-Benz S 320 L (gebaut seit 2013), siehe Mercedes-Benz Baureihe 222
 Mercedes-Benz GLE 320 (gebaut seit 2015), siehe Mercedes-Benz W 166